Relator puede referirse a:

 Relator, funcionario de los tribunales superiores de justicia de ciertos países.
 Relator, responsable de la narración de eventos, entre ellos deportivos.
 «Relator», canción de Pete Yorn y Scarlett Johansson.